

Nom de famille 

Walter Morgenthaler (1882-1965), psychiatre et psychanalyste suisse
Anders Morgenthaler, réalisateur danois
 Fritz Morgenthaler, psychanalyste suisse 
 Simone Morgenthaler, animatrice de radio et de télévision française

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme alsacien